Hästholm kan syfta på följande platser:

Estland 

Hästholm (Estland), ö i Ridala kommun, Lääne län,

Finland 

 Hästholm, Iniö, Åboland, 
 Hästholm (Kumlinge, Åland),

Se även 
Hästholmen (olika betydelser)
Hästholmarna